Ви́ктор Павлович Куце́нко:
 Куценко, Виктор Павлович (1932—2008) — советский военнослужащий.
  (род. 1969) — украинский хоккеист.